Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских Играх 1960 года проходили с 26 августа по 10 сентября. Всего в баскетбольном турнире приняло участие 16 команд, 5 из которых были отобраны в Предолимпийском турнире, проходившем с 13 по 20 августа 1960 года в Болонье. В основном турнире в общей сложности было сыграно 64 матча.

В предварительном раунде 16 команд были разделены на четыре группы. Каждая сборная сыграла с каждой сборной в своей группе по одному разу. По две лучших команды из каждой группы вышли в две полуфинальные группы по четыре команды, а нижние две команды были отправлены в утешительный полуфинал за места с 9-го по 16-ое.

В полуфинале команды разбивались на две группы по 4 участника, в которых каждая команда играла три матча с командами, с которыми не встречалась ранее. Две лучшие команды в каждой из групп вышли в финал, а две нижние из каждой группы боролись квалификационном раунде за места с 5-го по 8-ое. Утешительные полуфиналы проходили по той же схеме, две лучшие команды боролись в квалификации за 9—12 места, а две нижних за 13-16.

В финале каждая из четырёх команд играла против полуфиналистов другой группы. Результаты каждого из пулов определяют окончательный рейтинг.

Медалисты

Итоговая таблица

Предолимпийский турнир 
Пять команд получили место через Предолимпийский турнир, проходивший в середине августа 1960 года:
  Чехословакия
  Испания
  Венгрия
  Югославия
  Польша

Результаты

Предварительный раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Классификация за 9-16 места

Пул C

Пул D

Классификация за 13-16 места 
Победа Испании над Японией перенесена, так же, как и победа Пуэрто-Рико над Болгарией в качестве штрафа.

Классификация за 9-12 места 
Победы Франции над Мексикой и Венгрии над Филиппинами переносятся.

Полуфиналы

Пул А

Пул B

Классификация за 5-8 места 
Победы Чехословакии над Польшей и Югославии над Уругваем переносятся на этот раунд.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский баскетбольный турнир 1960 на сайте архива ФИБА
 Олимпийский баскетбольный турнир 1960 на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1960
1960 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Италии